Iranica:

 Encyclopædia Iranica — проект, метою якого є створення всеосяжної і авторитетної англомовної енциклопедії, що розповідає про історію, культуру і цивілізації іранських народів від найдавніших часів до наших днів.
 Scientia Iranica — міжнародний англомовний науковий журнал.
 Acta Iranica — журнал.

Примітки